US Open 2021 představoval 141. ročník čtvrtého a závěrečného grandslamového turnaje tenisové sezóny, jediného hraného na americkém kontinentu. 53. ročník v otevřené éře probíhal na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem Laykold v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové newyorského Flushing Meadow – Corona Parku, jakožto Mezinárodní tenisové mistrovství USA mezi 30. srpnem až 12. zářím 2021.

Turnaj organizovaly Mezinárodní tenisová federace s Americkou tenisovou asociací v rámci kalendáře profesionálních okruhů mužů ATP Tour 2021 a žen WTA Tour 2021. Vítězové, vyjma soutěže smíšené čtyřhry, si do žebříčků připsali 2 000 bodů. US Open 2021 se stal prvním grandslamem od Australian Open 1997, do něhož nezasáhl nikdo ze čtveřice bývalých světových jedniček a newyorských vítězů, Roger Federer, Rafael Nadal a Serena a Venus Williamsovy.

První grandslam kariéry vyhrál Rus Daniil Medveděv, který ve finále znemožnil Novaku Djokovićovi zkompletovat kalendářní grandslam. Djoković se mohl stát prvním mužským tenistou od Roda Lavera z roku 1969, který by v jediné sezóně vyhrál všechny čtyři majory. V ženském singlu triumfovala Britka Emma Raducanuová tři měsíce po svém debutu na okruhu WTA Tour. Stala se tak vůbec první grandslamovou šampionkou bez rozdílu pohlaví, která postoupila z kvalifikace. Australan Dylan Alcott ve dvouhře kvadruplegiků a Nizozemka Diede de Grootová v singlu vozíčkářek zkompletovali tzv. zlatý Grand Slam, výhrou na všech grandslamech a letních paralympijských hrách v jediném kalendářním roce.

141. ročník

Pozadí 

141. ročník US Open se odehrával mezi 30. srpnem až 12. zářím 2021 v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, ležícím v parku Corona Flushing Meadows newyorské čtvrti Queens. Od roku 2020 probíhal na tvrdém povrchu Laykold. První ročník turnaje se v tomto areálu uskutečnil v roce 1978. Ve všech sadách, včetně rozhodujících setů, byl hrán tiebreak. 

Hlavní turnaj se konal bez omezení návštěvnosti, se 100% kapacitou osob v areálu. Diváci nebyli povinni nosit roušky ani respirátory, včetně dvou hlavních arén v případě uzavření střechy. Před začátkem turnaje byly podmínky zpřísněny, když každý návštěvník starší 12 let musí prokázat, že obdržel alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19. Kvalifikace se naopak uskutečnily bez diváků. Soutěže se hrály na 17 z celkového počtu 22 dvorců vnitřního areálu. Hlavními arénami byly největší tenisový stadion světa Arthur Ashe Stadium, Stadion Louise Armstronga a Grandstand Stadium. 

Grandslam zahrnoval soutěže mužské a ženské dvouhry se 128 singlisty, mužská i ženská čtyřhra se vrátily k obvyklému formátu se 64 páry a po roční absenci proběhla i smíšená čtyřhra. Konaly se také juniorské soutěže hráčů do 18 let v kategorii Grade A (6.–12. září) a turnaj vozíčkářů a kvadruplegiků v rámci okruhu handikapovaných UNIQLO Tour, zařazeného do kategorie Grand Slamu (9.–12. září).

V účinnosti bylo pravidlo o vysoké teplotě, tzv. „heat rule“, v souvislosti s vyššími teplotami a rostoucí vlhkostí vzduchu. Pokud bylo pravidlo během utkání aktivováno, mohl tenista požádat před rozhodujícím setem o desetiminutovou přestávku.

Vítězové 
Mužskou dvouhru ovládl 25letý Daniil Medveděv, který získal první grandslam kariéry. Po Jevgeniji Kafelnikovi a Maratu Safinovi se stal třetím ruským šampionem na turnajích velké čtyřky a prvním od Safinova triumfu na Australian Open 2005. Na US Open navázal na Safinův triumf z roku 2000. Ve finále zdolal Novaka Djokoviće, čímž jej připravil o zkompletování kalendářního grandslamu. Srb v předchozí části sezóny triumfoval na Australian Open, French Open i ve Wimbledonu. 

Ženskou dvouhru vyhrála Britka Emma Raducanuová pouhé tři měsíce od debutu na okruhu WTA Tour v Nottinghamu. Získala tak premiérovou kariérní trofej. Stala se vůbec první kvalifikantkou, která ovládla grandslamovou dvouhru i první tenistkou s 10 vítěznými zápasy na jediném turnaji, rekordu bez rozdílu pohlaví. V 18 letech představovala nejmladší grandslamovou šampionku od 17leté Marie Šarapovové ve Wimbledonu 2004 a z pozice 150. hráčky žebříčku nejníže postavenou vítězku Flushing Meadows od Clijstersové v roce 2009. V celém turnaji neztratila set. V rámci otevřené éry zvítězila jako třetí nenasazená šampionka turnaje.

Mužskou čtyřhru vyhrála americko-britská dvojice Rajeev Ram a Joe Salisbury. Její členové vybojovali po triumfu na Australian Open 2020 druhou grandslamovou trofej z mužského debla a pátou společnou. 

Vítězkami ženské čtyřhry se staly Australanka Samantha Stosurová s Číňankou Čang Šuaj, které navázaly na společný triumf z Australian Open 2019. Stosurová vybojovala čtvrtou grandslamovou trofej z ženské čtyřhry a po US Open 2005 druhou ve Flushing Meadows. Pro Čangovou to byl druhý grandslam v této kategorii.

Ve smíšené čtyřhře triumfoval americko-britský pár Desirae Krawczyková a Joe Salisbury, stejně jako na French Open 2021. Američanka si připsala třetí grandslamový titul v řadě, čímž se stala první tenistkou od dvojice Martiny Hingisové a Leandera Paesa v roce 2015, která dokázala vyhrát tři mixy v jedné sezóně, a první hráčkou od roku 1985 se smíšenými trofejemi ze třech povrchů v kalendářním roce. Pro Salisburyho to bylo druhé takové vítězství.

Galerie vítězů

Mediální pokrytí 
Ve Spojených státech držela posedmé exkluzivitu na vysílací práva stanice ESPN, která zajišťovala živé přenosy z celé US Open Series. ESPN uzavřela jedenáctiletý kontrakt na období 2015–2026 v hodnotě 825 milionu dolarů. Na americkém území disponovala právy na tři ze čtyř grandslamů kalendářního roku.

Dotace turnaje 
Celková dotace US Open 2021 činila 57 500 000 amerických dolarů, což představovalo meziroční navýšení o 4,1 milionů dolarů. Rozpočet kvalifikačního turnaje ve výši téměř 6 milionů dolarů znamenal nárůst o 66 % proti roku 2019, kdy se kvalifikace naposledy předtím konaly. Vyřazení v prvních kolech dvouher obdrželi 75 tisíc dolarů, představující meziroční zvýšení o 23 %. Pro možnost přerozdělení vyšších částek do ranějších fází grandslamu vznikla mezi tenisty a vedením okruhů dohoda, která snížila prize money v závěrečných kolech. Vítězové dvouher si tak připsali 2,5 milionu dolarů, o půl milionu méně než v roce 2020. Rovněž poraženým finalistům klesly částky na 1,25 milionu dolarů. Shodný scénář měl i US Open 1973, na němž byl zaveden přístup rovnocenných odměn mužů a žen. 

{|class=wikitable style="text-align:center; font-size: 98%; white-space:nowrap;"
|-
!background:#ededed;"|Soutěž
!width=100 bgcolor=#ededed|vítězové
!width=85 bgcolor=#ededed|finalisté
!width=85 bgcolor=#ededed|semifinalisté
!width=85 bgcolor=#ededed|čtvrtfinalisté
!width=85 bgcolor=#ededed|16 v kole
!width=85 bgcolor=#ededed|32 v kole
!width=85 bgcolor=#ededed|64 v kole
!width=85 bgcolor=#ededed|128 v kole
!width=75|Q3
!width=75|Q2
!width=75|Q1
|-
| style="background:#ededed;" align=left|dvouhry 
| 2 500 000 $
| 1 250 000 $
| 675 000 $
| 425 000 $
| 265 000 $
| 180 000 $
| 115 000 $
| 75 000 $
| 42 000 $
| 32 000 $
| 20 000 $
|-
| style="background:#ededed;" align=left|čtyřhry| 660 000 $
| 330 000 $
| 164 000 $
| 93 000 $
| 54 000 $
| 34 000 $
| 20 000 $
| 
| 
| 
| 
|-
| style="background:#ededed;" align=left|mix'| 160 000 $
| 78 000 $
| 40 000 $
| 22 000 $
| 13 400 $
| 7 800 $
| 
| 
| 
| 
| 
|-
|colspan=12 align=center|
|}

 Body do žebříčků ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčků ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém byli tenista nebo pár vyřazeni.

 Odhlášení tenisté 
 Mužská dvouhra 
 
Úplný seznamÚplné složení odstoupivších a hráčů, kteří je nahradili v mužské dvouhře.  Aljaž Bedene → nahradil jej  Taró Daniel
  Borna Ćorić → nahradil jej  Mackenzie McDonald
  Kyle Edmund → nahradil jej  Denis Kudla
  Roger Federer → nahradil jej  Tallon Griekspoor
  Rafael Nadal → nahradil jej  Salvatore Caruso
  Milos Raonic  → nahradil jej  Bernabé Zapata Miralles
  Gilles Simon → nahradil jej  Michail Kukuškin
  Dominic Thiem → nahradil jej  Carlos Taberner
  Jo-Wilfried Tsonga → nahradil jej  Júiči Sugita
  Stan Wawrinka → nahradil jej  Andy Murray

 Ženská dvouhra 
 
Úplný seznamÚplné složení odstoupivších a hráček, které je nahradily v ženské dvouhře.''
  Jennifer Bradyová → nahradila ji  Stefanie Vögeleová
  Čeng Saj-saj → nahradila ji  Cvetana Pironkovová
  Ču Lin → nahradila ji  Sara Erraniová
  Sofia Keninová →  nahradila ji  Viktorija Tomovová
  Johanna Kontaová → nahradila ji  Kamilla Rachimovová
  Jeļena Ostapenková → nahradila ji  Greet Minnenová
  Laura Siegemundová → nahradila ji  Kaja Juvanová
  Patricia Maria Țigová → nahradila ji  Claire Liuová
  Wang Čchiang → nahradila ji  Kristína Kučová
  Serena Williamsová →  nahradila ji  Majar Šarífová

Mužská čtyřhra 
  Nikoloz Basilašvili /  Andrej Vasilevskij → nahradili je  Kwon Soon-woo /  Divij Šaran
  Aljaž Bedene /  Laslo Djere → nahradili je  Laslo Djere /  Filip Krajinović
  Alexandr Bublik /  David Vega Hernández → nahradili je  Frederik Nielsen /  Vasek Pospisil
  James Duckworth /  Jošihito Nišioka → nahradili je  James Duckworth /  Jordan Thompson
  Jürgen Melzer /  Jo-Wilfried Tsonga → nahradili je  Jürgen Melzer /  Marc Polmans

Ženská čtyřhra 
  Paula Badosová /  Sara Sorribesová Tormová → nahradily je  Kateryna Bondarenková /  Ankita Rainová
  Anna Blinkovová /  Heather Watsonová → nahradily je  Zarina Dijasová /  Varvara Gračovová
  Jeļena Ostapenková /  Věra Zvonarevová → nahradily je  Sara Erraniová /  Carla Suárezová Navarrová

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Dvouhra vozíčkářů

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Dvouhra kvadruplegiků

Čtyřhra kvadruplegiků

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Smíšená čtyřhra 
  Reese Brantmeierová /  Nicholas Monroe
  Elvina Kalievová /  Bruno Kuzuhara
  Madison Keysová /  Bjorn Fratangelo
  Jamie Loebová /  Mitchell Krueger
  Sania Mirzaová /  Rajeev Ram
  Asia Muhammadová /  Jackson Withrow
  Sabrina Santamariová /  Nathaniel Lammons
  Sachia Vickeryová /  Nathan Pasha

Kvalifikanti 
Devatenáct mužů a dvacet dva žen postoupilo do dvouher z kvalifikací, které probíhaly mezi 24. až 27. srpnem 2021 v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové. Kvůli koronavirocé pandemii byly hrány, na rozdíl od hlavního turnaje, bez přítomnosti diváků.

Žebříčková ochrana 
Následující tenisté využili k účasti v hlavních soutěžích žebříčkové ochrany:

 Mužská dvouhra
  Philipp Kohlschreiber (96. chráněný žebříček)

 Ženská dvouhra
  Ivana Jorovićová (90. chráněný žebříček)
  Jaroslava Švedovová (47. chráněný žebříček)
  Samantha Stosurová (97. chráněný žebříček)
  Carla Suárezová Navarrová (68. chráněný žebříček)

 Ženská čtyřhra
  Anna Danilinová /  Jaroslava Švedovová
  Eri Hozumiová /  Alicja Rosolská
  Ivana Jorovićová /  Lesley Pattinama Kerkhoveová
  Mandy Minellaová /  Ljudmila Samsonovová
  Anastasia Rodionovová /  Arina Rodionovová
  Aljaksandra Sasnovičová /  Galina Voskobojevová

 Smíšená čtyřhra
  Jaroslava Švedovová /  Fabrice Martin
  Galina Voskobojevová /  Nikola Ćaćić

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
ATP Tour 2021
WTA Tour 2021
Tenis v USA v roce 2021